Hurricane: «Hurricane» — сингл Боба Дилана из его пятнадцатого студийного альбома Desire.
 «Hurricane» — сингл группы Thirty Seconds to Mars из их третьего альбома This Is War.
 «Hurricane» — сингл Люка Комбса.
 «Hurricane» — песня Канье Уэста.

См. также 
 «Butterflies and Hurricanes» — сингл Muse.
 «Rock You Like a Hurricane» — сингл Scorpions.